Drinkhoorn, onder meer door Vikingen gebruikt
 Vikinghoorn (Maastricht)